XTO steht für:
 XTO Energy

xto steht für:
 Tocharisch A (ISO-639-3-Code), eine von zwei Varietäten der tocharischen Sprache

Abkürzung